Tomasz Musiał (ur. 1974), malarz
 Tomasz Musiał (ur. 1981), sędzia piłkarski